Эф-Дабл-Ю «Динти» Мур Трофи () — приз, который ежегодно присуждается вратарю-новичку с наилучшим коэффициентом надёжности в Хоккейной лиги Онтарио (OHL) по результатам регулярного сезона, который сыграл минимум 1320 минут.

Приз назван в честь Динти Мура, президента Хоккейной ассоциации Онтарио (OHA) с 1942 по 1945 гг. Мур получил звание Пожизненного члена OHA в 1962 году.

Победители

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккей с шайбой в Канаде
Хоккей с шайбой в США